

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Palm Valley – città della Contea di Cameron, Texas
 Palm Valley – città della Contea di St. Johns, Florida

 Australia
 Palm Valley – valle all'interno del Finke Gorge National Park, ad Alice Springs